Giovanni Falcone – magistrato italiano
Giovanni Falcone – politico italiano
Giovanni Falcone – film del 1993
Giovanni Falcone - L'uomo che sfidò Cosa Nostra – miniserie televisiva del 2006